Urbanowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dsjanis Urbanowitsch, belarussischer Jugendfunktionär 
 Galina Napoleonowna Urbanowitsch (1917–2011), sowjetische Turnerin 
 Wiktor Kasimirowitsch Urbanowitsch (1898–1977), sowjetischer Generalleutnant 
 Wladimir Urbanowitsch, sowjetischer Radrennfahrer 

Siehe auch:
 Maciej Urbanowicz (* 1986), polnischer Eishockeyspieler